Clearcreek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clearcreek Township (Fairfield County, Ohio)
 Clearcreek Township (Warren County, Ohio)

Siehe auch:
 Clear Creek Township